Еле́на Станисла́вовна Нагови́цына (род. 7 декабря 1982 года) — российская легкоатлетка, специализирующаяся на беге на длинные дистанции.

Биография 
Выступает за Удмуртию и Чувашию. Тренируется в Чебоксарах.

Чемпион России по бегу на 10000 м (Жуковский, 2011).

В 2012 году выиграла три серебра на дистанции 5000 м — в чемпионате России, в чемпионате России в помещении и в командном чемпионате России.

Квалифицировалась на Олимпиаду в Лондоне. На дистанции 5000 м с результатом 15:21,38 заняла 13-е место.

На чемпионате России в помещении 2013 года была второй. А на чемпионате России стала чемпионкой, получив лицензию на чемпионат мира.

На чемпионате мира в предварительном забеге показала результат 15:26,95 и квалифицировалась в финал. В финальном забеге 17.08.2013 на дистанции 5000 метров показала 9 время 15:24,83.

ЧЕ 2014 по легкой атлетике, бег 10000 метров, женщины, финал - Елена Наговицына (Россия) – 32.33,64 (10 результат)

Примечания

Ссылки 
Бегуны на длинные дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
 Профиль на сайте Федерации лёгкой атлетики России
 
 Елена Наговицына  на сайте sports-reference